«Bee Gees' 1st» — третій альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1967 році.

Список композицій 

 Сторона 1
 «Turn of the Century» — 2:25
 «Holiday» — 2:54
 «Red Chair, Fade Away» — 2:19
 «One Minute Woman» — 2:17
 «In My Own Time» — 2:14
 «Every Christian Lion-Hearted Man Will Show You» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 3:39
 «Craise Finton Kirk Royal Academy of Arts» — 2:18

 Сторона 2
 «New York Mining Disaster 1941» — 2:10
 «Cucumber Castle» — 2:04
 «To Love Somebody» — 3:01
 «I Close My Eyes» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 2:23
 «I Can't See Nobody» — 3:45
 «Please Read Me» — 2:17
 «Close Another Door» (B. Gibb/R. Gibb/M. Gibb) — 3:29

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Альбоми Atco Records